La rivière Avon de Malborough s’écoule vers le nord-est à partir de sa source située dans le pays accidenté situé au sud-ouest de la ville de Blenheim pour atteindre la rivière Waihopai à  de la sortie de cette dernière, qui se déverse dans le fleuve  Wairau dans l’Île du  Sud de la Nouvelle-Zélande.

Voir aussi 
 rivière Avon de Canterbury, une rivière du même nom mais passant dans  la ville de Christchurch dans la région de Canterbury

Notes et références 

Cours d'eau de la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande
Région de Marlborough